Forrest Gump (powieść) - powieść Winstona Grooma wydana w 1986 r.
 Forrest Gump (film) - komediodramat obyczajowy z 1994 r. w reżyserii Roberta Zemeckisa z Tomem Hanksem w roli głównej, adaptacja powieści